Verbum steht für:
 Verb, ein fachsprachlicher Ausdruck für ein Tätigkeitswort
 Dei Verbum, eine der vier Konstitutionen des Zweiten Vatikanischen Konzils
 Verbum, eine römisch-katholische Version der Logos Bibelsoftware
 Verbum SVD, eine Zeitschrift der Steyler Missionare für Missionswissenschaft und Missionstheologie.
 Verbum TV, ein katholischer Fernsehsender in Sri Lanka